Marciano ima više značenja:
 Marciano, Arezzo
 Marciano, Macerata
 Marciano, Napoli
 Roki Marčano, svetski bokserski šampion teške kategorije tokom perioda 1952-1956